Balassagyarmati kommun (ungerska: Balassagyarmati kistérség) är en kommun i regionen Észak-Magyarország i provinsen Nógrád. Huvudorten i kommunen är Balassagyarmat.

Orter i Balassagyarmati kommun